Le xian de Fuping (阜平) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine ;
 Le xian de Fuping (富平) est une subdivision administrative de la province du Shaanxi en Chine.

Homonymie de toponyme